Bellmanhaus (schwedisch: Bellmanhuset) ist der Name folgender, mit dem schwedischen Dichter und Komponisten Carl Michael Bellman in Zusammenhang stehenden Häusern:

Bellmanhaus (Djurgården)
Bellmanhaus (Södermalm)